Varnums socken kan syfta på:

Varnums socken, Värmland
Varnums socken, Västergötland